Фёдор Миха́йлович Ники́тин (, Лохвица, Полтавская губерния, Российская империя — 17 июля 1988, Ленинград, СССР) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1969). Двукратный лауреат Сталинской премии первой степени (1950, 1951).

Биография 
Родился 20 апреля (3 мая) 1900 года в городе Лохвица Полтавской губернии (ныне Полтавская область, Украина) в небогатой дворянской семье. С 1916 года работал в театрах Херсона и Одессы. В 1922 году окончил Вторую студию МХТ, работал актером в Ярославле, Ленинграде, Москве.

С 1918 года снимался в кино. В 1928—1931 годах руководил кафедрой актёрского мастерства в ГИКе. С 1931 года актёр киностудии «Ленфильм», с 1936 года — ленинградского Нового ТЮЗа.

Участник Великой Отечественной войны. В 1941—1943 годах был командиром взвода народного ополчения, работал актёром и режиссёром агитвзвода Ленинградского фронта. С 1943 года актёр и режиссёр Ленинградского Блокадного театра (впоследствии — Ленинградский Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской), в 1948 году — актёр киностудии «Ленфильм».

Умер 17 июля 1988 года. Похоронен на  (37 уч.).

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли профессора Званцева в фильме «Академик Иван Павлов» (1949)
 Сталинская премия первой степени (1951) — за исполнение роли А. С. Даргомыжского в фильме «Мусоргский» (1950)
 Главный приз Всесоюзного Кинофестиваля — за роль Павла Андреевича в фильме «И жизнь, и слёзы, и любовь»
 Заслуженный артист РСФСР (18 июня 1956 года)
 Народный артист РСФСР (29 сентября 1969 года)
 Орден Октябрьской Революции (1976 год)
 Орден Трудового Красного Знамени (30 апреля 1980 года) — за заслуги в развитии советского киноискусства и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения
 Орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 года)
 Орден Красной Звезды (22 июля 1945 года)

Работы в театре

Ленинградский театр им. В. Ф. Комиссаржевской 
  — «Нахлебник» И. С. Тургенева; режиссёр – А. В. Соколов — Кузовкин (премьера — 23 ноября 1944 г.)
  — «Жизнь в цитадели» А. Якобсона; режиссёр – Е. Г. Гаккель — Август Мийлас (премьера – 20 декабря 1947 г.)
  — «Вечно живые» В. С. Розова; режиссёр – В. С. Андрушкевич — Фёдор Иванович Бороздин (премьера – 25 февраля 1956 г.)
  — «То, что знает каждая женщина» Дж. Барри; режиссёр – В. С. Андрушкевич — Чарльз Винейбл 
  — «Живая вода» по роману Л. М. Леонова «Русский лес»; режиссёр – И. С. Ольшвангер — Грацианский (премьера – 27 января 1959 г.)

Фильмография 

 1918 — Тереза Ракен — Рассыльный
 1926 — Катька — бумажный ранет — Вадька Завражин
 1926 — Пограничный пост № 17 — Полковник
 1928 — Дом в сугробах — Музыкант
 1928 — Парижский сапожник — глухонемой Кирик
 1928 — Мой сын (к/м) — Вор
 1928 — Инженер Елагин — Николай
 1929 — Обломок империи — унтер-офицер Филимонов
 1930 — Города и годы — Артист
 1930 — Жизнь на полный ход — Муркин
 1931 — Свиньи всегда свиньи — Ревизор
 1932 — Для вас найдется работа — Отто
 1932 — Первый взвод — прапорщик Великанов
 1934 — Золотые огни — Трофим Иванович 1934 — Королевские матросы — матрос О’Брайан 1934 — Песня о счастье («Тайна Кавырли») — учитель Григорий Николаевич Фасторский
 1937 — Белеет парус одинокий — Василий Петрович Бачей
 1949 — Академик Иван Павлов — профессор Званцев
 1949 — Великая сила — академик Рублев Сергей Васильевич
 1950 — Мусоргский — А. С. Даргомыжский
 1952 — Римский-Корсаков — Великий князь
 1955 — Герои Шипки — лорд Дерби 1955 — Княжна Мери — князь Лиговской
 1956 — Невеста — отец Андрей
 1957 — Дон Сезар де Базан — дон Хосе
 1958 — Ленинградская симфония; Дружок — учитель Фёдор Михайлович
 1959 — Сын Иристона — профессор Чернышёв
 1960 — Анафема — либерал, господин в храме
 1960 — Северная повесть — доктор Траубе
 1961 — Барьер неизвестности — доктор Ромашов 1961 — Будни и праздники — Лесничий 1961 — Раздумья — Главный конструктор
 1962 — Черёмушки — Бабуров Семён Семёнович, отец Лиды
 1963 — Иоланта — Рене
 1963 — Улица Ньютона, дом 1 — отец Ларисы
 1964 — Ко мне, Мухтар! — ветеринар Трофим Игнатьевич Зырянов
 1965 — Перекличка — Профессор
 1965 — На одной планете — Пётр Оболенский
 1965 — Сердце матери — прокурор Неклюдов
 1965 — Год как жизнь — Вальтер-Сократ
 1966 — Горькие зерна — Бадя Илие
 1966 — Первый посетитель — Казначей
 1966 — Зимнее утро — Профессор
 1966 — Лебединая песня — актер Светловидов
 1967 — Они живут рядом — Алексей Антонович Калитин 1967 — Татьянин день — Служащий социального учреждения 1967 — Каменный гость — Первый гость
 1968 — Шаги по земле — Нечаев; Рыцарь мечты — отчим Дианы
 1969 — Весёлое волшебство — Кащей Бессмертный 1969 — Трое — Еремей
 1970 — Один из нас — Франц Ридигер
 1970 — Крушение империи — П. Н. Милюков
 1970—1972 — Руины стреляют... — Е. В. Клумов
 1972 — Игрок — Потапыч
 1972 — Карпухин — Соломатин
 1972 — Длинная дорога в короткий день — Томас
 1973 — Надежда — Николай Николаевич Ге 1973 — Облака — Учитель
 1974 — В то далёкое лето… — Учитель Николай Михайлович
 1975 — Вариант «Омега» — барон фон Шлоссер, отец Георга, генерал
 1976 — Сладкая женщина — Шубкин
 1976 — Дни Турбиных — Максим
 1976 — Сентиментальный роман — Наборщик
 1976 — По секрету всему свету — Сергей Петрович Колоколов («Кол»)
 1977 — Открытая книга — Лебедев 1977 — Кольца Альманзора — волшебник Альманзор 1977 — Собака на сене — мажордом Оттавио
 1978 — Емельян Пугачёв — Камердинер
 1978 — Искупление чужих грехов — кардинал Танера
 1979 — Удивительные приключения Дениса Кораблёва — Сергей Петрович Колоколов («Кол»)
 1980 — Таинственный старик
 1980 — Камила — отец Владимира 1980 — Амнистия — Секержицкий 1980 — Государственная граница. Фильм 1. — Священник
 1981 — Двадцатое декабря — профессор Борисов
 1981 — Наше призвание — Сергей Вениаминович Туманов
 1981 — Комендантский час — Художник
 1981 — Проданный смех — Учитель
 1983 — Среди серых камней — Профессор
 1983 — И жизнь, и слёзы, и любовь — Павел Андреевич Крупенин
 1986 — Я — вожатый форпоста — Сергей Вениаминович Туманов
 1987 — Под знаком Красного Креста — ''Березанцев

Примечания

Литература

Ссылки 
 Федор Никитин. Творческая биография
 Могила Ф. М. Никитина

Преподаватели ВГИК
Персоналии:Ленинградский фронт
Персоналии:Блокада Ленинграда
Похороненные на Ваганьковском кладбище